Estadi Municipal (katalanisch für städtisches Stadion) steht für folgende Sportstätten in der Autonomen Gemeinschaft Katalonien, Spanien:

 Estadi Municipal de Badalona in der Stadt Badalona, Provinz Barcelona
 Estadi Municipal de Vilatenim in der Stadt Figueres, Provinz Girona
 Estadi Municipal de Montilivi in der Stadt Girona, Provinz Girona
 Nou Estadi Municipal de Palamós, ehemaliger Name des Estadi Palamós Costa Brava in der Stadt Palamós, Provinz Girona
 Estadi Municipal de Reus in der Stadt Reus, Provinz Tarragona

Siehe auch:
 Estádio Municipal